Андреевская — деревня в Харовском районе Вологодской области России. Входит в состав сельского поселения Шапшинское (до 2015 года — Кумзерского).

Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 56 км, до центра муниципального образования Кумзера — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Пошивчиха, Оденьевская, Пашинская, Балуковская, Давыдовская.

Население 
По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района